Али Асгар Базри (; ) — иранский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира (2006) и чемпион Азиатских игр (2006).

Ссылки 
 

Борцы Ирана
Чемпионы Азиатских игр по вольной борьбе